Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hrvatski Nogometni Klub Hajduk Split nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.

Rosa

Risultati

Prva HNL

Fonte: HRnogomet.com

Coppa di Croazia

Fonte: HRnogomet.com

Europa League

Secondo turno preliminare

Terzo turno preliminare

Play-off 

Fonte: uefa.com

Note 

2014-2015